Luisa de Dinamarca y Noruega (Copenhague, 20 de enero de 1750-Schleswig, 12 de enero de 1831) fue una princesa danesa de la Casa de Oldemburgo y por matrimonio landgravina de Hesse-Kassel.

Biografía 
Era la última hija del rey Federico V de Dinamarca (1723-1766) con su primera esposa, la princesa Luisa de Gran Bretaña (1724-1751), hija del rey Jorge II de Gran Bretaña. Su hermano mayor llegaría a ser rey danés con el nombre de Cristian VII. Perdió a su madre con un año de edad por lo que su crianza y educación con la de sus hermanos estaría a cargo de su tía, María de Gran Bretaña.

Matrimonio y descendencia 

El 30 de agosto de 1766 contrajo matrimonio en el palacio de Christiansborg con su primo materno y concuñado, el landgrave Carlos de Hesse-Kassel (1744-1836), hijo de Federico II de Hesse-Kassel y María de Gran Bretaña, hija de Jorge II. Este príncipe era hermano de Guillermo I de Hesse-Kassel, que desde 1763 estaba casado con Guillermina Carolina de Dinamarca, una hermana de Luisa. Ellos tuvieron 6 hijos:
 María Sofía (1767-1852): casada con Federico VI de Dinamarca.
 Guillermo (1769-1772): murió en la infancia. 
 Federico (1771-1845): casado con Clara de Brockdorff (1778-1836)
 Juliana (1773-1860), abadesa protestante de Itzehoe.
 Cristián (1776-1814).
 Luisa Carolina (1789-1867): casada con Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785-1831). Fueron padres del rey Cristián IX de Dinamarca.

En la primavera de 1767, la pareja abandonó Copenhague para vivir en Hanau. Tras la destitución y ejecución de Johann Friedrich Struensee, el 28 de abril de 1772, su marido fue nombrado gobernador de Noruega en septiembre de 1772.

En 1774, su marido fue nombrado mariscal de campo. Durante ese tiempo, se hizo amigo del príncipe heredero, Federico, quien se casaría con su hija, la princesa María Sofía.

Ancestros

Véase también 
 Hesse-Kassel

Enlaces externos 
 Royal House of Denmark
 Landgravial House of Hesse-Kassel

Nacidos en Copenhague
Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Oldemburgo)
Landgravinas de Hesse-Kassel
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Consortes de la casa de Oldemburgo